Айгуамурсия () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 73,1 км². Население — 914 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Página web del Ayuntamiento
 
 
 Informació del Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa de Aiguamúrcia en Google Maps

Муниципалитеты Таррагоны